Dillenberg ist der Name von:

 Dillenberg (Oberreifenberg) (), im Taunus bei Oberreifenberg, Hochtaunuskreis, Hessen
 Dillenberg (Wüstung), eine 1675 genannte Wüstung ebenda
 Dillenberg (Rangau) (), Höhenzug im Rangau bei Keidenzell, Landkreis Fürth, Mittelfranken, Bayern

Siehe auch:
 Dillberg
 Dillenberger
 Dillenberget
 Dillenburg (Begriffsklärung)